Orania : une petite ville d'Afrique du Sud située dans la province du Cap-du-Nord, dans la région du désert du Karoo ;
Orania Zipp., 1829 : un genre de plantes de la famille des Arecaceae comprenant des espèces natives de Madagascar, de la Thaïlande et de la Nouvelle-Guinée ; 
Orania Pallary, 1900 : un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Muricidae.